Le tournoi de tennis US Clay Court est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1974 se dispute à Indianapolis du 5 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Gail Sherriff, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Gail Sherriff et Julie Heldman.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis US Clay Court
 Saison 1974 de tennis féminin

Lien externe

Navigation 

WTA 1974
US Clay Court
Tennis aux États-Unis en 1974
Tennis en août 1974